Château de Montboissier à Montboissier (Eure-et-Loir)
 Château de Montboissier, à Saint-Germain-l'Herm (Puy-de-Dôme)

Montboissier